Graslandnepkapoentje
 Struweelnepkapoentje